Her Majesty est une expression qui signifie Sa Majesté en anglais. Elle veut aussi désigner les œuvres suivantes :

Au cinéma 
 Her Majesty est un film de 1922 avec l'acteur Creighton Hale ;
 Her Majesty est un film néo-zélandais de 2001 réalisé par Mark J. Gordon.

En musique 
 Her Majesty est une chanson des Beatles sur l’album Abbey Road paru en 1969 ;
 Her Majesty est un album des Decemberists paru en 2003.